Ksantos – w mitologii greckiej koń Achillesa
 Ksantos – w mitologii greckiej koń Hektora
 Ksantos – w mitologii greckiej koń Diomedesa
 Ksantos (Skamander) – w mitologii greckiej bóg rzeki Skamander (Ksantos) w Troadzie, ojciec Teukrosa
 Ksantos – w mitologii greckiej syn Ajgyptosa
 Ksantos – w mitologii greckiej syn Erymantosa
 Ksantos – starożytne miasto w Anatolii
 Ksantos z Lidii – grecki historyk

Zobacz też 
 Xanthus – planetoida o numerze katalogowym 4544
 ksantosoma (żółtosocza) – rodzaj roślin z rodziny obrazkowatych